Резолюції з назвою «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна» () приймалися Генеральною Асамблеєю ООН:
 у 2016 році — А/RES/71/205;
 у 2017 році — А/RES/72/439;
 у 2018 році — A/RES/73/263;
 у 2019 році — A/RES/74/168.
 у 2020 році — A/RES/75/192.Резолюції з назвою «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна» ():
 у 2021 році — A/RES/76/179;
 у 2022 році — A/RES/77/229.

Посилання 
 Результати голосування за резолюції ГА ООН про територіальну цілісність України (2014) та про ситуацію з правами людини в Криму (2016-2020) (динаміка за роками і країнами)

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН
Дипломатія російсько-української війни (з 2014)